Объединённый фронт национального освобождения может означать:

 Объединённый фронт национального освобождения в Парагвае
 Объединённый фронт национального освобождения в Индии